Джалаїр:

  — група монгольських племен сформована у XII ст.
 Джалаїр — річка в Україні та Молдові
 Джалаїр — колишня назва села Яструбки, Нижньогірського району, Крим.
 Джалаїр — історичне селище в Черноморському районі Криму
 Джалаїр — міське селище в Узбекистані, Навоїйська область

 Джалаїр-Чоти — історична назва селища Стрепетове, Нижньогірського району, Крим
 Джелаїр татарський — колишня назва зниклого села Пархоменко в Первомайському районі Криму
 Жалаїр — давня назва кочового племені, що увійшло згодом до казахської народності.